Ogien est un patronyme porté par :
Albert Ogien (1950-), sociologue contemporain. 
Ruwen Ogien (1947-2017), philosophe moral contemporain, frère du précédent.

Autres 
Le mot polonais ogień, qui signifie feu, du vieux slave огнь|ognĭ, est présent dans de nombreux noms de productions artistiques.

Homonymie de patronyme